Landtagswahlkreis Elbe-Elster steht für folgende Landtagswahlkreise in Brandenburg:

 Landtagswahlkreis Elbe-Elster I
 Landtagswahlkreis Elbe-Elster II